Garfield steht für:

 die Comicfigur Garfield (Comic) (seit 1978)
 die Trickserie Garfield und seine Freunde (1988–1994)
 die Filme Garfield – Der Film (2004), Garfield 2 (2006) und Garfield – Fett im Leben (2007)
 die Animationsserie Die Garfield-Show (2008–2012)
 einen Vornamen, siehe Garfield (Vorname)
 Garfield Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:

 Allen Garfield (1939–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Andrew Garfield (* 1983), britischer Schauspieler
 David Garfield (* 1956), US-amerikanischer Keyboarder, Songwriter und Musik-Produzent
 Ernest Garfield (* 1932), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Eugene Garfield (1925–2017), US-amerikanischer Wissenschaftler und einer der Begründer der Bibliometrie
 Gil Garfield (1933–2011), US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Harry Augustus Garfield (1863–1942), US-amerikanischer Jurist und  Politikwissenschaftler
 James A. Garfield (1831–1881), US-amerikanischer Präsident
 James Rudolph Garfield (1865–1950), US-amerikanischer Politiker
 Jason Garfield (* 1974), US-amerikanischer Jongleur
 John Garfield (1913–1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Katie Garfield (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Leon Garfield (1921–1996), britischer Schriftsteller
 Lucretia Garfield (1832–1918), US-amerikanische First Lady
 Patricia Garfield (* 1934), US-amerikanische Traumforscherin
 Richard Garfield (* 1963), US-amerikanischer Spieleentwickler
 Simon Garfield (* 1960), britischer Journalist und Autor
 Viola Garfield (1899–1983), US-amerikanische Anthropologin und Professorin an der University of Washington

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Garfield (Arkansas)
 Garfield (Georgia)
 Garfield (Illinois)
 Garfield (Iowa)
 Garfield (Kansas)
 Garfield (Kentucky)
 Garfield (Maine)
 Garfield (Minnesota)
 Garfield (New Jersey)
 Garfield (New Mexico)
 Garfield (Ohio)
 Garfield (Texas)
 Garfield (Washington)
 Garfield (Wisconsin), im Portage County
 Garfield (Town, Jackson County), Town(ship) in Wisconsin
 Garfield (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin

Countys in den Vereinigten Staaten:

 Garfield County (Colorado)
 Garfield County (Montana)
 Garfield County (Nebraska)
 Garfield County (Oklahoma)
 Garfield County (Utah)
 Garfield County (Washington)

Siehe auch:

 Garfield Elementary School
 Garfield Heights, Stadt in Ohio
 Garfield Plantation, Territorium in Maine
 Garfield River, Fluss in Tasmanien
 Garfield School
 Garfield Township
 Garfield-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Selucius Garfielde (1822–1881), US-amerikanischer Politiker